Тибо может означать:
 Тибо Мин (1859—1916) — последний бирманский король династии Конбаун.
 ТИБО — Международная специализированная выставка и конгресс по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям.

Имя 
 Тибо I (ок. 1158—1214) — граф Бара с 1190, граф Люксембурга, Дарбюи и де Ла Рош-ан-Арденн с 1197.
 Тибо I (ок. 1191—1220) — герцог Лотарингии с 1213 года из династии Шатенуа (Эльзасский дом).
 Тибо II (граф Шампани)
 Тибо IV (граф Шампани)
 Тибо I де Блуа
 Тибо II (граф Бара)
 Тибо II де Блуа
 Тибо III (граф Шампани)
 Тибо III де Блуа
 Тибо V (граф Шампани)
 Тибо V де Блуа
 Тибо VI де Блуа (ум. 1218) — граф Блуа, Шатодена (Дюнуа), Клермона и Шартра с 1205 года.
 Тибо Старый
 Тибо (граф Шалона)

Фамилия 
 Тибо, Альфонс (Thibaud; 1861—1937) — французско-аргентинский пианист и музыкальный педагог, сын Жоржа Тибо, брат Жака Тибо.
 Тибо, Антон Фридрих Юстус (Thibaut; 1772—1840) — немецкий юрист и музыкант.
 Тибо, Виктор (Thibaud; 1867—?) — французский стрелок из лука, дважды серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900.
 Тибо, Жак (Thibaud; 1880—1953) — французский скрипач, педагог, сын Жоржа Тибо, брат Альфонса Тибо.
 Тибо, Жак (скульптор) — французский скульптор, работавший в XIX веке в России.
 Тибо, Жорж (Thibaud; 1840—1917) — французский скрипач, отец Альфонса и Жака Тибо.
 Тибо, Жослен (Thibault; род. 1975) — профессиональный канадский хоккеист.
 Тибо, Келли (род. 1985) — американская актриса.
 Тибо, Леон (Thiébaut; 1878—1943) — французский фехтовальщик, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900.
 Тибо, Лиз (Thibault; род. 1939) — канадский политик и журналист, лейтенант-губернатор Квебека (1997—2007).
 Тибо, Майк (род. 1950) — американский баскетбольный тренер, трёхкратный тренер года Женской НБА.
 Тибо, Пьер (Thibaud; 1929—2004) ― французский трубач.
 Тибо, Таммара (род. 1996) — канадская спортсменка, боксёр.
 Тибо, Уэйн (Thibaud; 1920—2021) — современный американский художник.
 Тибо, Франсуа Анатоль (Thibault; 1844—1924) — французский писатель и литературный критик.

Тибо-Бриньоль 

Фамилия, образованная присоединением названия населённого пункта Бриньоль во Франции к французской фамилии основателя семейства, Франца (Франсуа) Иульяновича Тибо (; 1776—1851), главного машиниста-механика Дирекции Санкт-Петербургских императорских театров.

В литературе 
  — роман Роже Мартена дю Гара.

Примечания